Большой Гашун — топоним в России:

 Большой Гашун — река в Ростовской области.
 Большой Гашун — посёлок в Зимовниковском районе Ростовской области.